Lodní uzel může označovat:
 lodní smyčku – druh uzlu sloužící především k uvázání lodí
 uzel – jednotka rychlosti v mořeplavbě a letectví

Související články 
 Uzel (rozcestník)